Белоозёрский — топоним:

 Белоозёрский — город в Воскресенском районе Московской области.
 Городское поселение Белоозёрский — упразднённое муниципальное образование в Воскресенском районе Московской области.
 Белоозёрский — пассажирская платформа на Рязанском направлении Московской железной дороги в одноимённом городе.
 Белоозёрский — посёлок в Джидинском районе Бурятии.
 Белоозёрский — сельский населённый пункт в Юстинском районе Калмыкии.

См. также 
 
 Белоозерский сельсовет
 
 Белозерск